A Copa da França de Futebol de 1988-89 foi uma competição realizada na França, contando como a 72ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Monaco na final por 4 a 3.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores. A final foi disputada em apenas uma partida.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1988 no futebol
1989 no futebol